Der Stabhochsprung der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2013 wurde am 10. und 12. August 2013 im Olympiastadion Luschniki der russischen Hauptstadt Moskau ausgetragen.

In diesem Wettbewerb errangen die deutschen Stabhochspringer mit Gold und Bronze zwei Medaillen. Auf den ersten drei Plätzen befanden sich dieselben Athleten wie im Jahr zuvor bei den Olympischen Spielen und den Europameisterschaften, nur die Reihenfolge war eine andere.
Weltmeister wurde der Olympiadritte von 2012 und EM-Dritte von 2012 Raphael Holzdeppe.
Rang zwei belegte der Franzose Renaud Lavillenie, der 2012 Olympiasieger und Europameister geworden war und darüber hinaus WM-Dritter von 2011 und Europameister von 2010 war.
Bronze errang Björn Otto, 2012 Olympiazweiter und Vizeeuropameister.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
10. August 2013, 10:15 Uhr

Vierzig Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 5,70 m. Diese Höhe musste jedoch nicht angegangen werden. Zwei Wettbewerber hatten bereits 5,65 m übersprungen, doch dann wurde der Wettkampf abgebrochen, denn dreizehn Athleten hatten die Höhe von 5,55 m bewältigt, sodass nur noch ein einziger Springer hätte eliminiert werden müssen, um auf die vorgesehene Zahl von zwölf Finalteilnehmern zu kommen. Die Jury beließ es dabei, dass alle dreizehn Athleten mit übersprungenen 5,55 m (hellgrün unterlegt) für das Finale startberechtigt waren.

Gruppe A 

In Qualifikationsgruppe A ausgeschiedene Stabhochspringer:

Gruppe B 

In Qualifikationsgruppe B ausgeschiedene Stabhochspringer:

Finale 

12. August 2013, 19:00 Uhr

Video 
 RAPHAEL HOLZDEPPE WORLD CHAMPION MOSCOW 2013, youtube.com, abgerufen am 22. Juli 2017

Weblinks 
 World Championships Moskva (Luzhniki) (englisch), abgerufen am 27. Januar 2021
 Men Pole Vault Athletics XIV World Championship 2013 Moskva (RUS) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 27. Januar 2021
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Pole Vault, Moscow 2013, S. 169 (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 27. Januar 2021
 Holzdeppe überrumpelt den Favoriten. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12. August 2013, faz.net, abgerufen am 27. Januar 2021

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Stabhochsprung der Manner
Leichtathletikwettbewerb in Moskau